Микрозаём — разновидность займов, регламентированных главой 42 ГК РФ.

С 2011 года в Российской федерации деятельность организаций, выдающих микрозаймы, регламентируется ФЗ № 151 от 2 июля 2010 года «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Многие организации, выдающие микрозаймы, устанавливают низкие требования к документам и чрезвычайно высокие ставки по кредитам, например, 1 % в день (365 % годовых). Ранее ставки могли доходить до 1,5-2,5 % в день, которые соответствуют 600—900 % в год).

Сравнительно высокие процентные ставки по микрокредитам компенсируются немаловажным фактором, который в определяющей мере делает микрозаймы привлекательными, как для физических лиц, так и для малого предпринимательства — упрощённые процедуры получения займов. Микрофинансовые организации значительно более гибко подходят к вопросу обеспечения кредитов в сравнении с банками.

По состоянию на 2019 год, средний размер микрозайма в России составляет 14,5 тыс. рублей.

Правовые основы 
ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151 от 02.07.2010 определены существенные ограничения для микрофинансовых организаций связанных с выдачей и привлечением займов:
 Сумма микрозайма, выданного одному заёмщику, не может превышать один миллион рублей.
 Микрофинансовая организация не вправе выдавать займы в иностранной валюте.
 Микрофинансовая организация не вправе привлекать денежные средства физических лиц в сумме менее чем полтора миллиона рублей по одному договору от одного заёмщика.

ФЗ № 554 от 27.12.2018 ФЗ определены существенные ограничения для микрофинансовых организаций, связанных с выдачей и привлечением займов:
 Ставка по потребительским кредитам до 1 года не может составлять более 1,5 % в день, а с июля 2019-го — более 1 % процента.
 До июля 2019 общий размер %, неустоек (штрафов, пени) и иных начислений по таким кредитам не может превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в 2, а затем — в 1,5.
 % по займам без обеспечения, заключённым на срок не более 15 дней на сумму, не превышающую 10 000 рублей не начисляются. Неустойка по таким займам начисляется в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств после того, как фиксированная сумма платежей достигнет 30 % от суммы займа.
 Запрещено взыскание долгов по займам, которые выдали «чёрные кредиторы».

В других странах 
В Белоруссии по состоянию на 29 января 2018 года действовали 14 микрофинансовых организаций, при этом с 1 апреля 2018 года установлены годовые предельные ставки (от 100 до 200 % для различных типов кредиторов) по микрозаймам, которые они выдают:

На Украине, согласно Государственному реестру финансовых учреждений, на 01.06.2020 зарегистрировано 1045 финансовых компаний, которые имеют право выдавать микрозаймы.

В Казахстане деятельность МФО регулируется Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 56-V «О микрофинансовых организациях» (с изменениями дополнениями по состоянию на 02.04.2019 г.) С 12.07.2018 года в Казахстане установлена максимальная процентная ставка на уровне 100 % годовых. 26 июня 2019 года президент Республики Казахстан К.Токаев подписал закон «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан» согласно которому буду списаны долги в банках и МФО для почти 500 000 малоимущим казахским заемщикам.

Микрокредитование и Интернет 
Из-за несбалансированного акцента на кредитовании в ущерб микросбережениям, а также из-за желания связать западных инвесторов с сектором, одноранговые платформы были разработаны для расширения доступности микрокредитов через индивидуальных кредиторов в развитых странах. В сети появляются новые платформы, которые связывают кредиторов с микропредпринимателями (одноранговые спонсоры), например MYC4, Kiva, Zidisha, myELEN, Opportunity International и Фонд микрозаймов. Другой микролендер через Интернет, United Prosperity, использует разновидность обычной модели микрокредитования; с United Prosperity микрокредитор предоставляет гарантию местному банку, который затем ссужает микропредпринимателю двойную сумму. В 2009 году базирующаяся в США некоммерческая организация Zidisha стала первой одноранговой платформой микрокредитования, которая связала кредиторов и заемщиков напрямую через международные границы без местных посредников.

Объем, направляемый через платформу одноранговой сети Kiva, составляет около 100 миллионов долларов по состоянию на ноябрь 2009 года (Kiva предоставляет займы примерно на 5 миллионов долларов каждый месяц). Для сравнения, потребности в микрокредитовании на конец 2006 года оцениваются примерно в 250 миллиардов долларов США. Большинство экспертов сходятся во мнении, что эти средства должны быть получены на местном уровне в странах-источниках микрокредитования, чтобы снизить операционные издержки и риски обменного курса.

Возникли проблемы с раскрытием информации на одноранговых сайтах, при этом некоторые отчеты о процентных ставках заемщиков использовали методологию фиксированной ставки вместо привычной банковской годовой процентной ставки. Использование фиксированных ставок, которое было запрещено регулируемыми финансовыми учреждениями в развитых странах, может сбить с толку отдельных кредиторов и заставить их поверить в то, что их заемщик платит более низкую процентную ставку, чем на самом деле. Летом 2017 года в рамках совместного проекта ЦБ и Яндекс. Поисковая система Яндекс, информирующая потребителя о том, что финансовые услуги компании предлагаются на отмеченном сайте, имеющем статус микрофинансовой организации.

См. также 
 Заём
 Кабальное кредитование
 Микрофинансовая деятельность

Примечания 

Кредит
Микрофинансирование